USS Alabama kan een van zes schepen bij de Amerikaanse marine zijn vernoemd naar de Amerikaanse staat Alabama.
 USS New Hampshire (1864), een Amerikaans linieschip met 74 kanonnen dat nooit is afgebouwd maar als opslagschip onder de naam New Hampshire in dienst is genomen
 USS Alabama (1849), een Amerikaans troepentransportschip
 USS Alabama (1861), een Amerikaans transportschip
 USS Alabama (BB-8), een Amerikaans slagschip van de Illinoisklasse
 USS Alabama (SP-1052), een Amerikaans patrouilleschip
 USS Alabama (1942), een Amerikaans slagschip van de South Dakotaklasse
 USS Alabama (SSBN-731), een Amerikaanse atoomonderzeeboot van de Ohioklass